Numele de North Carolina (în ) este de obicei asociat cu unul din statele fondatoare ale Statelor Unite ale Americii,

 Carolina de Nord, care a fost inițial una din cele treisprezece colonii originare ale Imperiului Britanic care s-au răsculat împotriva acestuia. 
 North Carolina (provincie britanică), colonia Marii Britanii care s-a răsculat contra "țării mumă", fiind unul din statele fondatoare ale Statelor Unite ale Americii. 
 North Carolina (stat SCA), unul din cele unsprezece state ale Statelor Unite ale Americii, care au secesionat din Uniune formând Statele Confederate ale Americii, între 1861 și 1865).

North Carolina se mai poate referi și la:

  North Carolina Agricultural and Technical State University, universitate de stat specializată în științe agricole. 
  [The] North Carolina Department of Public Instruction, departamentul de educație publică al statului. 
  North Carolina General Assembly, ansamblul legislativ al statului Carolina de Nord. 
  North Carolina Geological Survey, serviciul de cartografiere, geologie și geodezie al statului. 
  North Carolina State University, universitate de stat (publică), localizată în Raleigh. 
  Battleship North Carolina, muzeul memorial al statului dedicat celui de-al doilea război mondial. 
  University of North Carolina, Chapel Hill, universitate publică a statului, localizată în Chapel Hill. 
  University of North Carolina Athletics, asociație sportivă a Universității publice a statului.

Vezi și

  Carolina (dezambiguizare) 
  Colonia Carolina, America de Nord 
  Carolina de Nord 
  South Carolina (dezambiguizare) 
  Carolina de Sud